Sant Lluc o Lluc (evangelista), deixeble de Pau de Tars i autor de l'Evangeli segons Lluc i dels Fets dels Apòstols 
 Sant Lluc o Evangeli segons Lluc, tercer dels evangelis canònics i sinòptics 
 Sant Lluc dibuixant a la Verge o La Mare de Déu de Sant Lluc, obra del pintor flamenc Rogier van der Weyden 
 Edificis:
 Sant Lluc d'Anyús, església al municipi de les Valls d'Aguilar 
 Sant Lluc de Girona, església al municipi de Girona 
 Sant Lluc de Puig Rodon, santuari al municipi rossellonès de Paçà, a la Catalunya Nord 
 Sant Lluc d'Ulldecona, temple gòtic a la vila d'Ulldecona (Montsià) 
 Església de Sant Lluc Evangelista de Xest, temple al municipi de Xest, a la Foia de Bunyol (País Valencià)
 Organitzacions:
 Acadèmia de Sant Lluc
 Cercle Artístic de Sant Lluc, centre de pràctica artística i forment cultural fundat a Barcelona el 1893 
 Fundació Sant Lluc Evangelista
 Gremi de Sant Lluc